Visa o  VISA hace referencia a:

 Visa o visado, una norma entre países para legalizar una entrada o una estancia de personas en un país donde este no tenga nacionalidad o libre tránsito.
 Visa, marca de tarjeta de crédito y débito que funciona a nivel mundial.
 Citroën Visa, supermini producido entre 1978 y 1988.
 V.I.S.A., discográfica independiente de Francia creada en 1982.
 Vișa, río de Rumania.
 Viśa Īrasangä, pintor jotanés.
 Viśa' Saṃbhava, rey jotanés.